Waterloo je lahko:
 geografija
 Waterloo, Belgija
 Waterloo, Novi Južni Wales
 Waterloo, Ontario
 Univerza v Waterlooju
 Waterloo, Alabama
 Waterloo, Arkansas
 Waterloo, Kalifornija
 Waterloo, Georgia
 Waterloo, Illinois
 Waterloo, Indiana
 Waterloo, Iowa
 Waterloo, Kansas
 Waterloo, Kentucky
 Waterloo, Louisiana
 Waterloo, Maryland
 Waterloo, Michigan
 Waterloo, Missouri
 Waterloo, Montana
 Waterloo, Nebraska
 Waterloo, New Hampshire
 Waterloo, New Jersey
 Waterloo, Nova Mehika
 Waterloo (vas), New York 
 Waterloo (mesto), New York 
 Waterloo, Oregon
 Waterloo, Pensilvanija
 Waterloo, Južna Karolina
 Waterloo, Tennessee
 Waterloo, Teksas
 Waterloo, Okrožje Clarke, Virginija
 Waterloo, Okrožje Fauquier Virginija
 Waterloo, Zahodna Virginija
 Waterloo, Wisconsin
 Waterloo, Okrožje Grant, Wisconsin
 Waterloo, Okrožje Jefferson, Wisconsin

 zabava
 Waterloo (skladba)
 Waterloo (album)
 Waterloo (film)